Светлана Владимировна Литвинова (, Казахская ССР, СССР) — российская футболистка, выступавшая на позиции полузащитник, Мастер спорта России по футболу.

С 1993 года выступала за ЦСК ВВС, проведя в ЧР 92 матча и забила 8 голов. В Кубке страны провела более 9 матчей и забила 3 гола.

Достижения

Командные 
Чемпионат России по футболу среди женщин
 Чемпион России (3): 1993, 1994 и 1996
 Вице—чемпион России (2): 1995 и 1997
Кубок России по футболу среди женщин
 Обладатель Кубка (1): 1994
 Финалист Кубка (2): 1995 и 1996
 Международные турниры по футболу среди женщин
 Победитель (2): Кубок Самары 1994 и Кубок чемпионов Содружества 1996 среди женских команд;
 бронзовый призёр Brazil Cup в составе сборной России.

Личные 
 по итогам сезонов входила в список «33 лучших футболистки страны» (3): 1994, 1995 и 1996;
 в составе сборной России участвовала в матче стадии ¼ финала (высшее достижение сборной России) Чемпионата Европы 1995 года.

Примечания 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК ЦСК ВВС